Amauri Silva (Lucélia, 2 de outubro de 1966) é um Guarda Civil Metropolitano, especialista em segurança pública e político brasileiro filiado ao Partido Social Cristão (PSC).

Após muitos anos de excelentes serviços prestados a municipalidade, Amauri compreendeu que poderia fazer mais, porém só seria possível através da política. Em 2016 foi candidato à Câmara municipal de São Paulo pelo Partido Social Cristão (PSC). Obteve 17.792 votos e com isso a vaga de suplente, em 2018 permaneceu como Vereador por nove meses com forte atuação legislativa e com foco na segurança pública, saúde e educação.

Vereadores de São Paulo (estado)